Педро Мартинез има више значења:

 Педро Мартинез (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Педро Мартинез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику